Arianna Follis (ur. 11 listopada 1977 w Ivrei) – włoska biegaczka narciarska, brązowa medalistka olimpijska oraz pięciokrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Na igrzyskach olimpijskich w Turynie zdobyła brązowy medal w sztafecie 4 × 5 km wraz z Gabriellą Paruzzi, Antonellą Confortolą oraz Sabiną Valbusa. Jej największym sukcesem jest złoty medal w sprincie techniką dowolną wywalczony podczas mistrzostw świata w Libercu. Na tych samych mistrzostwach zdobyła także brązowy medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną wraz z Marianną Longą. Ponadto zdobyła też brązowe medale w biegu na 10 km techniką dowolną na mistrzostwach świata w Sapporo oraz w sztafecie 4 × 5 km na mistrzostwach świata w Oberstdorfie (Włoszki startowały w tym samym składzie co na igrzyskach w Turynie). Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu była druga. Zajmowała także trzecie miejsce w drugiej oraz czwartej edycji Tour de Ski.

Po sezonie 2010/2011 postanowiła zakończyć karierę.

Jej brat – Leonardo Follis również był biegaczem narciarskim.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1977
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Ivrei